Municipio de Big Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Lake (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Big Lake (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.